Rockman.EXE (jap.  Rokkuman'eguze) ist der japanische Titel
 einer Videospielreihe, siehe Mega Man Battle Network
 einer Manga- und Animereihe, siehe MegaMan NT Warrior